, une communauté du comté de Polk en Caroline du Nord.
 Mill Spring, un village, situé au centre-ouest du comté de Wayne, dans le Missouri.
 Mill Spring Township, un township inactif, situé dans le comté de Wayne, dans le Missouri.

Voir aussi 
 Bataille de Mill Springs